Тютин — русская фамилия.

Известные носители 
 Тютин, Александр Викторович (род. 1962) — советский и российский актёр, театральный режиссёр.
 Тютин, Алексей Яковлевич (1924—1975) — полный кавалер ордена Славы.
 Тютин, Игорь Викторович (род. 1940) — советский и российский физик-теоретик.
 Тютин, Томас Гэскелл (1908—1987) — британский ботаник-систематик.
 Тютин, Фёдор Анатольевич (род. 1983) — российский хоккеист.